Trente-Janvier ou XXX-Janvier ou 30-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 janvier,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de quelques voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date. Cependant, aucun odonyme contenant cette date écrite en langue française n'a été recensé jusqu'à début 2018.

Graphies en français

Graphies en langues étrangères 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 30 de Enero » ou « Treinta de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 30 de Enero », à Huixquilucan, dans l'État de Mexico.
 « (Calle) 30 de Enero », à Iztacalco, dans la Ville de Mexico.

En portugais,  « 30 de Janeiro » ou « Trinta de Janeiro »
 Au Brésil : événements non connus
 « Rua 30 de Janeiro » ou « Rua Trinta de Janeiro », à Governador Valadares, dans l'État du Minas Gerais.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
30